Les Blues de Bramalea sont une franchise professionnelle de hockey sur glace de Brampton, Ontario au Canada.

Saison-par-Saison

Voir aussi

Club de hockey sur glace en Ontario
Club sportif fondé en 1972
Club sportif à Brampton (Ontario)